Berlin-Marzahn, stadsdeel van Berlijn
Marzahn-Hellersdorf, Berlijns district waartoe onder meer het stadsdeel Marzahn behoort
station Berlin-Marzahn, S-Bahnstation in het gelijknamige stadsdeel